Григо́рий Анато́льевич Игнате́нко (род. 17 мая 1959 г.) — советский и украинский врач. Доктор медицинских наук, профессор. Член-корреспондент НАМН Украины. Лауреат государственной премии Украины в области науки и техники. Заслуженный деятель науки и техники Украины.  Герой Труда Донецкой Народной Республики (2019). Председатель Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки ДНР. Ректор Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького.

Биография 
Родился 17 мая 1959 года.

В 1978 году поступил на лечебный факультет Донецкого государственного медицинского института им. М. Горького, по окончании которого в 1984 году работал клиническим ординатором кафедры пропедевтической терапии № 1 ДонГМИ.

После окончания аспирантуры в 1992 году успешно защитил кандидатскую диссертацию, а в 1999 году — докторскую.

С 1989 по 2000 годы Г. А. Игнатенко — ассистент, а позже доцент кафедры внутренних болезней Донецкого национального медицинского университета. С 2000 года — профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней, а с 2002 г. и по 2017 г. — заведующий кафедрой пропедевтической и внутренней медицины ДонНМУ.

1993—1996 гг. заведующий отделом клинической ординатуры и магистратуры Донецкого государственного медицинского института им. М. Горького.

С 2003 по 2017 г. Игнатенко Г. А. заведует отделением кардиологии, функциональной диагностики и терапии учебно-научно-лечебного комплекса «Университетская клиника» Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького.

В 2007 году получил звание член-корреспондента Национальной академии медицинских наук Украины, эксперта Всеукраинского центра сердца и сосудов и стал председателем специализированного совета по рассмотрению и защите докторских диссертаций по специальности «кардиология» и «внутренние болезни».

С 2015 года и по сегодняшний день является Председателем Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки ДНР

В 2017 году назначен ректором Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького (г. Донецк). В июле 2017 года избран членом Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений» Российской Федерации

В 2017 году получил квалификацию и диплом магистра на направлению подготовки «Менеджмент».

Игнатенко Г. А. является членом редакционной коллегии 5 специализированных журналов. Под его руководством были выполнены и успешно защищены 33 кандидатских и 2 докторских диссертации. Также он автор 615 публикаций, из которых 19 монографий, 32 учебников и учебных пособий, 5 изобретений и 43 рационализаторских предложений.

Награды и звания 
 Герой Труда Донецкой Народной Республики (2019)
 Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» Министерства здравоохранения Донецкой народной республики" (2019 г.)
 Почетный знак отличия «Медицинская слава» (2018)
 Почетная грамота Министерства образования и науки Донецкой народной республики" (2018 г.)
 Почетное звание «Почетный работник образования Донецкой народной республики» (2018 г.)
 Почетная грамота Министерства здравоохранения Донецкой народной республики" (2017 г.)
 Почетная грамота Министерства образования и науки Донецкой народной республики" (2017 г.)
 Почетное звание «Почетный работник науки и технологий Донецкой народной республики» (2017 г.)
 Лауреат Государственной Премии Украины в области науки и техники (2013 г.).
 Заслуженный деятель науки и техники Украины (2011 г.).
 Почетная Грамота Верховного Совета Украины (2010 г.).
 Почетные Грамоты министерства здравоохранения Украины (2007, 2008 гг.).
 Медаль НАМН Украины им. академика Стражеско Н. Д. «За заслуги в охороні здоров’я».

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 17 мая
Родившиеся в 1959 году
Преподаватели ДонНМУ
Заслуженные деятели науки и техники Украины